

Населені пункти та їхні частини

 Кошелювка — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кошелювка — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Кошелювка — частина села Стара Бордзілувка в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки